Mödlitz bezeichnet

 Mödlitz (Schneckenlohe), Ortsteil von Schneckenlohe, Landkreis Kronach, Bayern
 Medlice u Budišova nad Budišovkou, Wüstung im Okres Opava, Tschechien